Il nome generico di gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi è utilizzato per indicare alcuni tipi di ossidoreduttasi, la più nota delle quali è la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (fosforilante), coinvolta nella glicolisi.
Gli altri enzimi sono:

 gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (NAD+), catalizza una tappa della glicolisi e della gluconeogenesi;
 gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (NADP+);
 gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (NADP+) (fosforilante);
 gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (NAD(P)+) (fosforilante);
 gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (ferredossina).